Камри Премьер 2021/2022 () — 30-й сезон чемпионата Уэльса. Сезон начался 13 августа 2021 года и закончился в мае 2022 года.

Предыдущий турнир был сокращён из-за COVID-19 в Уэльсе, в апреле 2021 года Футбольная ассоциация Уэльса отменила турнир Второго дивизиона, поэтому в лиге Камри остался прежний состав команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Результаты
 Чемпионат Уэльса на soccerway

Чемпионат Уэльса по футболу
Уэльс